Змагання з комбінації у гірськолижному спорті серед жінок на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 23 лютого на гірськолижному курорті «Чунбон».

Результати 
Змагання відбулися о 11:00 (швидкісний спуск та 14:30 (слалом) за місцевим часом (UTC+9).

Примітки